{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (61501) - || 2000 QB52 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61502) - || 2000 QM53 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61503) - || 2000 QN53 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61504) - || 2000 QS53 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61505) - || 2000 QX53 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61506) - || 2000 QQ54 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61507) - || 2000 QS54 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61508) - || 2000 QZ54 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61509) - || 2000 QC55 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61510) - || 2000 QF55 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61511) - || 2000 QG55 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61512) - || 2000 QD57 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61513) - || 2000 QP57 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61514) - || 2000 QU57 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61515) - || 2000 QY57 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61516) - || 2000 QA58 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61517) - || 2000 QC58 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61518) - || 2000 QZ58 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61519) - || 2000 QE59 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61520) - || 2000 QH59 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61521) - || 2000 QJ59 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61522) - || 2000 QL59 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61523) - || 2000 QO60 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61524) - || 2000 QR60 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61525) - || 2000 QA61 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61526) - || 2000 QL61 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61527) - || 2000 QP61 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61528) - || 2000 QU61 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61529) - || 2000 QY61 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61530) - || 2000 QJ62 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61531) - || 2000 QR62 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61532) - || 2000 QS62 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61533) - || 2000 QC63 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61534) - || 2000 QJ63 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61535) - || 2000 QN63 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61536) - || 2000 QR63 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61537) - || 2000 QZ63 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61538) - || 2000 QA64 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61539) - || 2000 QB64 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61540) - || 2000 QD64 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61541) - || 2000 QF64 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61542) - || 2000 QH64 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61543) - || 2000 QM64 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61544) - || 2000 QZ64 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61545) - || 2000 QD65 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61546) - || 2000 QT65 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61547) - || 2000 QO66 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61548) - || 2000 QW67 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61549) - || 2000 QJ68 ||28 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (61550) - || 2000 QK70 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61551) - || 2000 QJ71 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61552) - || 2000 QT71 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61553) - || 2000 QE72 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61554) - || 2000 QH72 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61555) - || 2000 QC73 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61556) - || 2000 QY73 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61557) - || 2000 QG74 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61558) - || 2000 QM74 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61559) - || 2000 QQ74 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61560) - || 2000 QT74 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61561) - || 2000 QY74 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61562) - || 2000 QR75 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61563) - || 2000 QU75 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61564) - || 2000 QA76 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61565) - || 2000 QB76 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61566) - || 2000 QR76 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61567) - || 2000 QW76 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61568) - || 2000 QB77 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61569) - || 2000 QL77 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61570) - || 2000 QQ77 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61571) - || 2000 QD78 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61572) - || 2000 QA79 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61573) - || 2000 QB79 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61574) - || 2000 QE79 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61575) - || 2000 QW79 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61576) - || 2000 QG80 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61577) - || 2000 QL81 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61578) - || 2000 QU81 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61579) - || 2000 QZ81 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61580) - || 2000 QP82 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61581) - || 2000 QR82 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61582) - || 2000 QX82 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61583) - || 2000 QH83 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61584) - || 2000 QR83 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61585) - || 2000 QB84 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61586) - || 2000 QC84 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61587) - || 2000 QJ84 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61588) - || 2000 QD85 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61589) - || 2000 QL85 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61590) - || 2000 QR85 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61591) - || 2000 QS86 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61592) - || 2000 QT86 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61593) - || 2000 QZ87 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61594) - || 2000 QB88 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61595) - || 2000 QT89 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61596) - || 2000 QV89 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61597) - || 2000 QW90 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61598) - || 2000 QJ91 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61599) - || 2000 QR91 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61600) - || 2000 QS91 ||25 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten